Лібенвальде () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Обергафель. 

Площа — 138,84 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу